

Forme IOU 

En anglais, un IOU (abrégé de la phrase I owe you qui signifie je vous dois) est un document informel reconnaissant une dette.

 IOU, un morceau du groupe Sirsy sur l'album Uncovered (2006) ;
 IOU, un morceau  du groupe Loaded sur le mini-album Wasted Heart (2008) et sur l'album Sick (2009) ;
 IOU, un morceau du groupe Metz sur l'album II (2015) ;
 [[I.O.U. (Mike Shinoda)|I.O.U]], un morceau de Mike Shinoda sur l'album Post Traumatic (2018).
I.O.U, un morceau du groupe NCT sur l'album Resonance Part 2 (2020). 

IOU est un code qui peut désigner :
 Aéroport de l'Ile Ouen, en Nouvelle-Calédonie, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi
 , un film du réalisateur Del Lord (1942)
 GURPS IOU, un jeu de rôle (SJGames, 1995), également appelé GURPS Illuminati University
 You owe me an IOU, un morceau du groupe Hot Hot Heat sur l'album Elevator (2005)

Forme Iou 

Iou est une transcription phonétique de  :
 lettre cyrillique  ; sa translittération selon la norme ISO 9 est « û »,
 « Iou. » est l'abréviation du prénom Iouri () (plus fréquemment transcrit Youri), ainsi que du prénom Iouli (ou Youli),
 Iou ()  est une pièce de  (1996) ;
 transcription du mot anglais  utilisée à des fins comique, comme dans Oui nide iou ;
 transcription EFEO du chinois de la syllabe transcrite « iu » en pinyin (),
   有 ;
 transcription espérantiste de la syllabe chinoise de « juŭ » ;
 transcription de mots d'égyptien ancien : plainte, tort ou crime (voir Passeur (Égypte antique)) ; île (voir Osiris).

Iou est une transcription phonétique de  :
 transcription française de l'hiragana いう (plus précisément iɯ) ; la transcription Hepburn est « iō », la transcription kunrei est « iô », il est parfois transcrit « iwo »
 Iou est une transcription possible de 硫黄, qui signifie soufre ; c'est aussi un prénom :
 Iou Kuroda (黒田・硫黄),
 Ode Iou (尾手 院王) est un personnage du jeu vidéo Live A Live (Squaresoft, 1994).